Борис Никодимович Клосовский (1898—1976) — советский учёный-физиолог и морфолог, нейрохирург, академик АМН СССР (1962).

Работы учёного посвящены изучению головного мозга.

Описал в своих работах ряд проводящих путей и волокон головного мозга.

Экспериментально вызвал набухание и отёк мозга,  предложил объяснение механизма этого явления, и меры борьбы с отёком мозга.

Автор теории филогенетического развития сосудистой системы мозга (см. Структуры мозга).

Автор работы «Деятельное и тормозное состояние мозга».

Награды, премии 
 В 1952 г. получил Сталинскую премию второй степени за монографию «Циркуляция крови в мозгу» (1951)
 Был награждён орденом Трудового Красного Знамени

Примечания

Ссылки 
  
  
 КЛОСОВСКИЙ Борис Никодимович // Большая медицинская энциклопедия, 3-е издание

Академики АМН СССР